Termenul "Recviem" se poate referi la:

1.(în biserica romano-catolică) Slujbă religioasă pentru pomenirea unei persoane decedate; muzică corală compusă pentru această slujbă.

2. Concert vocal-simfonic (compoziție corală cu orchestră), alcătuită din mai multe părți, scrisă pe textul liturgic al misei funebre. Diferiți compozitori au compus recviemuri, printre care este de relevat și Recviemul, ultima lucrare a lui Wolfgang Amadeus Mozart, având structura unei mise, pentru cor și orchestră.

În latină requiem aeternam - odihna pe veci se interpretează în limba latină - limba tradițională a cultului religios catolic. La origine, recvimul era o creație cu caracter de doliu, astăzi este o creație pur academică și se cântă în sălile de concert. Este alcătuit de câteva mișcări(secțiuni) tradiționale, numărul lor ajungând până la 12, și este destinat corului, orchestrei, soliștilor vocaliști, ansamblurilor de soliști.

Legături externe 
 Recviem (dexonline.ro)